Hulajpole – machina oblężnicza
 Hulajpole – miasto na Ukrainie, w obwodzie zaporoskim

Zobacz też:
 Hulajpol – od 1787 Złotopol